Юрий Александрович Головашенко (28 ноября 1910, Кременчуг — 15 октября 1976, Ленинград) — русский советский театровед, доктор искусствоведения (1970).

Биография 
Родился в 1910 году в городе Кременчуг Полтавской губернии Российской империи.

В 1937 году окончил театроведчекий факультет ГИТИСа, в 1940—1942 годах — аспирант там, в 1947 году защитил кандидатскую диссертацию.

Награжден медалью «За доблестный труд в Ве­ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

С 1949 года — старший научный сотрудник и преподаватель в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

В 1972 году присвоена научая степень доктора искусствоведения за книгу «Режис­серское искусство Таирова».

С июля 1974 по сентябрь 1976 года — старший научный сотрудник в Отделе новой русской литературы в ИРЛИ АН СССР.

Умер в октябре 1976 года в Ленинграде.

Труды 
С 1938 года выступал как театральный критик и театровед. Автор ряда монографий и свыше 200 статей по истории театра.

Библиография 
Отдельные издания:
 Героика гражданской войны в советской драматургии / Ю. А. Головашенко. — Л.: Советский писатель, 1957. — 357 с.
 Классика на цене: критические очерки / Ю. А. Головашенко. — М.: Искусство, 1964. — 300 с.
 Режиссерское искусство Таирова / Ю. А. Головашенко. — М.: Искусство, 1970. — 352 с.
 Многообразие реализма: сборник статей / Ю. А. Головашенко. — Л.: Искусство, 1973. — 285 с.
Публикации в периодике:
 Образ героя в драме и театре // сб.: Театральный альманах. — М., 1946. — с. 3 — 14
 Проблема героической драмы // Театр, № 2, 1958
 Проблема типического конфликта // Звезда, № 10, 1960
 Образ, В. И. Ленина на сцене // Звезда, № 1, 1960
 О многообразии реализма // Литература и искусство, № 19, 1944
 О специфике видов искусства // Литература и искусство, № 4, 1961
 Черты советского балета // Советская музыка, № 8, 1960
 Проблемы сценического ис­толкования «Горя от ума» // сб.: А. С. Грибо­едов: Тв-во. Биография. Традиции. — Л.: ИРЛИ, 1977

Источники 
 Головашенко Юрий Александрович // Театральная энциклопедия. Том 2 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1963
 Головашенко Юрий Александрович // Энциклопедический словарь «Литераторы Санкт-Петербурга. XX век», 2015
Выпускники театроведческого факультета ГИТИСа
Театроведы СССР
Доктора искусствоведения
Сотрудники Пушкинского Дома